Die DB-Baureihe 230 bezeichnet

 ab 1968 bis 1975 bei der Deutschen Bundesbahn die Lokomotive der Baureihe V 300, siehe Krauss-Maffei ML 2200 C’C’ 
 ab 1994 bei der Deutschen Bahn die Lokomotiven der DR-Baureihe 130